Severino Varela (Montevidéu, 14 de julho de 1913 — Montevidéu, 29 de julho de 1995) foi um futebolista uruguaio.

Foi um excelente goleador, ídolo do Peñarol e do Boca Juniors, os clubes mais populares do Uruguai e da Argentina, respectivamente, nas décadas de 1930 e 1940.

Começou muito jovem no River Plate de Montevidéu. No Peñarol integrou o plantel tetracampeão uruguaio entre 1935 e 1938.Foi também destaque na Celeste Olímpica, pela qual foi campeão sul-americano (atual Copa América) de 1942, no certame realizado em Montevidéu. Pela seleção uruguaia foram 24 partidas com 19 gols.

Foi contratado pelo Boca Juniors pelas suas boas atuações no campeonato sul-americano. Sua contratação foi contestada pela imprensa que indagava como um jogador chegando aos 30 anos , com reumatismo , dores no ciático e sempre de boina poderia render na equipe xeneize.

Em sua memorável etapa no futebol argentino brilhou envergando a camisa xeneize, marcando 46 gols em 74 partidas e conquistando os campeonatos nacionais de 1943 e 1944. Foram memoráveis as suas atuações contra o River Plate (5 gols em 6 partidas), especialmente um marcado de peixinho e utilizando uma boina em 29 de setembro de 1943, o que lhe valeu o apelido de Boina fantasma. Aliás, a boina foi um acessório inseparável na cabeça de Severino em razão de um convênio publicitário.

Em 1946 retorna ao Peñarol para encerrar a sua vitoriosa carreira futebolística que, em uma década, fez de Severino um atleta querido nos dois lados do Rio da Prata, uma façanha para poucos.

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Club Atlético River Plate (Uruguai)
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Club Atlético Boca Juniors
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol